Сено () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн.
 Сено () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура.